Joseph Cunningham kan syfta på bland andra:

* Joseph Davey Cunningham (1812–1851), skotsk historiker
 Joseph Thomas Cunningham (1859–1935), brittisk zoolog